Exodus:

 Exodus — латинское наименование библейской Книги Исхода.
 Exodus — англо-саксонская поэма по мотивам библейского исхода из манускрипта :en:Cædmon manuscript.
 Exodus — программа мгновенного обмена сообщениями.
 Exodus — имя некоторых хемокинов семейства CC (CCL19-CCL21).
 Exodus: The Last War — компьютерная игра, стратегия реального времени.
 Exodus International — крупнейшая и старейшая в мире межконфессиональная христианская организация движения экс-геев.

 Музыка
 Exodus — американская трэш-метал группа.
 Exodus — альбом Боба Марли, 1977 год.
 Exodus — песня Боба Марли из одноимённого альбома.
 Exodus — альбом швейцарской группы Samael, 1998 год.
 Exodus — песня альт-роковой группы Evanescence из альбома Evanescence EP.
 Exodus — песня стрит-панк группы Anti-Flag из альбома For Blood And Empire, 2006 год.
 Exodus — песня скримо-группы I, Robot из альбома Et Cetera (2002).
 Exodus:Origins — песня альт-рок группы Weesp из трилогии Exodus.
 Exodus — трек Noisia & Mayhem ft. KRS One
 Exodus — песня группы Sunscreem (1995).
 Exodus — польская арт-рок группа 1980-х.
 Exodus — альбом группы EXO.
 Exodus — песня $uicideboy$ из альбома High Tide in the Snake's Nest.
 Exodus — альбом американского рэпера DMX.

См. также 
 Исход (значения)